Nossa Senhora de Guadalupe (México) — título de Maria, mãe de Jesus; padroeira do México e originária deste país
Nossa Senhora de Guadalupe (Espanha) — título de Maria; padroeira de Estremadura e originária da Espanha
Guadalupe — departamento ultramarino francês nas Caraíbas
Guadalupe (Espanha) — cidade da província de Cáceres de onde derivam as restantes ocorrências do nome
Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe — mosteiro situado na cidade acima
Guadalupe (1984) - telenovela mexicana de 1984 produzida pela Televisa
Guadalupe (telenovela) - telenovela estadunidense de 1993 a 1994 produzida pela Telemundo

Argentina
Guadalupe Norte — comuna da província de Santa Fé
Estancia de Guadalupe — comuna da província de Córdoba

Brasil
Guadalupe (Olinda) — bairro da cidade de Olinda
Guadalupe (Piauí) — cidade no Piauí
Guadalupe (bairro do Rio de Janeiro) — da zona norte da cidade do Rio de Janeiro
Guadalupe do Alto Paraná — distrito do município de Três Lagoas , Mato Grosso

Colômbia
Guadalupe (Antioquia) — cidade no departamento de Antioquia
Guadalupe (Huila) — município do departamento de Huila

El Salvador
Guadalupe (El Salvador) — em San Vicente

Estados Unidos
Condado de Guadalupe (Novo México) — condado do Novo México
Condado de Guadalupe (Texas) — condado do Texas
Guadalupe (Arizona) — cidade do Arizona
Guadalupe (Califórnia) — cidade da Califórnia
Parque Nacional das Montanhas de Guadalupe — parque nacional no Texas

Portugal
Guadalupe (Santa Cruz da Graciosa) — freguesia no concelho de Santa Cruz da Graciosa
Nossa Senhora de Guadalupe (Évora) — freguesia do concelho de Évora
Ribeira do Guadalupe — na ilha de São Jorge, Açores

México
Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe — na cidade do México
Capilla de Guadalupe — município do estado de Jalisco
Guadalupe (Baja California) — aldeia do município de Ensenada, estado de Baja California
Guadalupe (Chihuahua) — um município do estado de Chihuahua
Guadalupe (Nuevo León) — município do estado de Nuevo León
Guadalupe (Zacatecas) — município do estado de Zacatecas
Guadalupe Victoria (Durango) — município do estado de Durango
Guadalupe y Calvo — município do estado de Chihuahua
Ilha de Guadalupe — ilha ao largo do México
San Juan de Guadalupe — município do estado de Durango
Serra de Guadalupe — cadeia montanhosa
Valle de Guadalupe (Jalisco) — município do estado de Jalisco
Villa de Guadalupe — município do estado de San Luis Potosí

Outros países
Guadalupe (São Tomé e Príncipe) — vila de São Tomé e Príncipe
Guadalupe (distrito) — distrito do Peru, departamento de La Libertad
Nueva Guadalupe, em El Salvador

Desambiguações de topônimos